Het WTA-tennistoernooi van Toronto (officieel Rogers Cup) van 2013 vond plaats van 5 tot en met 11 augustus 2013 in de Canadese stad Toronto. Het was de 112e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2013. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het toernooi van 2013 trok 112.354 toeschouwers.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 24 speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Petra Kvitová was nummer zes op de plaatsingslijst. Zij bereikte de kwartfinale, waarin ze werd uitgeschakeld door de ongeplaatste Sorana Cîrstea, die wist door te stoten naar de finale.

Het eerste reekshoofd Serena Williams uit de Verenigde Staten won het toernooi, zonder ook maar één set te verliezen. In de eindstrijd versloeg zij de Roemeense Sorana Cîrstea. Williams schreef voor de derde keer in haar carrière het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam. Het was haar 54e WTA-titel.

De Belgische Kirsten Flipkens was als dertiende geplaatst – zij bereikte de derde ronde. Haar landgenote Yanina Wickmayer kon alleen haar openingspartij winnen. Ook de Nederlandse Kiki Bertens kwam niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top 30 
 19:  Carla Suárez Navarro
 21:  Dominika Cibulková
 22:  Jelena Vesnina
 24:  Jamie Hampton
 25:  Anastasija Pavljoetsjenkova
 27:  Jekaterina Makarova
 28:  Sorana Cîrstea
 29:  Svetlana Koeznetsova
 30:  Lucie Šafářová

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Klaudia Jans en Kristina Mladenovic had de eerste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Mladenovic speelde samen met Galina Voskobojeva – dit team was nummer zeven op de plaatsingslijst; zij sneuvelden echter al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Sara Errani en Roberta Vinci, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij verslagen door het Canadese wildcard-duo Gabriela Dabrowski / Sharon Fichman.

Het ongeplaatste duo Jelena Janković en Katarina Srebotnik won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Anna-Lena Grönefeld en Květa Peschke in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Servische Janković had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Sloveense Srebotnik 33.

De Belgische Kirsten Flipkens en haar Canadese partner Eugenie Bouchard waren met een wildcard tot het toernooi toegelaten. Zij verloren evenwel meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Enkelspel
 Dubbelspel

2013
Toronto
Sportevenement in Toronto